Brígida de York(Eltham, Londres;  - Kent, 1517), princesa de Inglaterra, fue la última hija de los diez hijos del rey Eduardo IV de Inglaterra y de Isabel Woodville.

Primeros años 
Nació en Eltham, Londres el 10 de noviembre de 1480, y fue bautizada el día siguiente. Sus madrinas en la pila bautismal fueron su abuela paterna, Cecilia Neville y su hermana mayor Isabel de York y su padrino fue Guillermo Wayneflete, obispo de Winchester. Brígida fue llamada así, probablemente en honor a Brígida de Suecia.

Vida religiosa 
Sus padres decidieron desde su nacimiento que su hija se dedicaría a la vida religiosa, y la princesa fue confiada a Priorato de Dartford, en la localidad homónima, Kent en algún momento entre 1486 y 1492, convirtiéndose en monja. 

Después de que su hermana, Isabel, se casara con Enrique VII, fue Isabel quién pago algunos de sus gastos y se mantuvo en contacto con ella a través de mensajes. Se conoce que dejó Dartford al menos en una ocasión, cuando asistió al funeral de su madre, Isabel Woodville, en 1492.

Muerte 
Murió hacia 1517 en Dartford, Kent.

Ancestros

En la ficción

Series de televisión

Referencias 

Casa de York
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Monjas cristianas del siglo XV
Monjas cristianas del siglo XVI